Don't Stop kan syfta på:

Don't Stop (Fleetwood Mac-sång) – en sång av Fleetwood Mac
Don't Stop (Isa Tengblad-låt) – en sång framförd av Isa Tengblad
Don't Stop (EP) – ett album med Billy Idol
Don't Stop (Status Quo-album) – ett album med Status Quo
Don't Stop (JC Chasez-låt) – en låt uttagen till Melodifestivalen 2011 att framföras av Anders Fernette